LPE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Primavera (Colombia)